Гу́мбольдт (Humboldt) может означать:

Фамилия 
 Гумбольдт, Александр фон (1769—1859) — естествоиспытатель, географ, путешественник. Подавляющее большинство объектов, приведённых ниже, названы в его честь.
 Гумбольдт, Вильгельм (1767—1835) — филолог, философ, языковед.
 Гумбольдт, Каролина фон (1766—1829) — супруга Вильгельма фон Гумбольдта, хозяйка литературного салона.

Топонимы

Населённые пункты 
США
  — город в Айове.
  — городок в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Канзасе.
 Гумбольдт — город в Миннесоте.
  — город в Небраске.
  — город в Теннесси.
  — городок в Южной Дакоте.

Другие страны
 Гумбольдт — город в Саскачеване (Канада).

Округа США 
 Гумбольдт — округ в Айове.
 Гумбольдт — округ в Калифорнии.
 Гумбольдт — округ в Неваде.

Тауншипы США 
  — в Айове.
  — в Иллинойсе.
  — в Канзасе.
 Гумбольдт — в Миннесоте.
  — в Мичигане.

Горы 
  — горы в Новой Зеландии.
  — горы в Антарктиде.
 Хребет Гумбольдта (Улан-Дабан) — хребет в Китае.
  — хребет в США.
  — дочерний хребет.
  — гора в составе хребта.
  — дочерний хребет.

Парки 
 Гумбольдт-парк — парк в Чикаго (США).
 Парк Гумбольдта — национальный парк, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на Кубе.

Прочие топонимы 
 Гумбольдт — залив в Калифорнии (США).
 Гумбольдт — река в Неваде (США).
  — территория дикой природы в Неваде (США).
  — в Гренландии.
  — в Новой Зеландии.
  — в Неваде (США).
  — часть одноимённой впадины.
  — марши, часть одноимённой впадины.
 Течение Гумбольдта — то же, что Перуанское течение.

Составные топонимы 
Населённые пункты
  — городок в Аризоне (США).
  — городок в Мексике.
Природоохранные территории США
  — национальный заповедник в Калифорнии.
  — парк штата в Калифорнии.
 Гумбольдт-Редвудс — парк штата в Калифорнии.
  — национальный лес в Неваде и Калифорнии.
  — исторический парк штата в Калифорнии.
Горы
  — в Колорадо (США).
  — в Венесуэле.
Прочие составные топонимы
  — карстовая воронка в Венесуэле.

Космос 
 Гумбольдт — лунный кратер.
 Море Гумбольдта — лунное море.
  — малая планета.

Корабли 
  — немецкий круизный лайнер-парусник (1906 — )
  — американский гидроавианосец (1941—1947), затем куттер (1949—1969).

См. также 
  — залив в Индонезии, с 1827 по 1968 год известный как Залив Гумбольдта
 Гумбольдт-бокс — футуристический музей в Берлине (Германия).
 Премия Гумбольдта
 Кальмар Гумбольдта
 Пингвин Гумбольдта
 Скунс Гумбольдта